Eerste Slag bij de Mazurische Meren (in september 1914)
 Tweede Slag bij de Mazurische Meren (in februari 1915)